Архитектура Коломны насчитывает пять столетий, а если принять во внимание датировку нижней части самого древнего сооружения Коломны — церкви Иоанна Предтечи на Городище, то — более семисот лет. Одним из самых древних сооружений является Коломенский Кремль. Наиболее значительное современное сооружение — Центр конькобежного спорта (2004—2006, архитектор А. А. Годер).

Расцвет каменного строительства в городе приходится на конец XVIII — первую половину XIX веков, когда в городе возникает множество купеческих особняков, перестраиваются старые церкви, создаются монастырские и городские архитектурные ансамбли. В Коломне представлены практически все стили русской архитектуры, но более всего — классицизм. Имена создателей и точные даты постройки многих архитектурных памятников остались неизвестны. «Если в Коломенском Кремле мы встречаем значительную архитектуру древней нашей истории, то тот же Кремль и весь город от своего торговопромышленного периода дали историческую цепь архитектурных памятников, по которой можно проследить эволюцию нового русского, в частности — Московского зодчества за лучший его период 1750—1850 гг. и найти руку гениального Матвея Казакова».

Каменная архитектура Коломны. Разновидности и стили

Оборонное зодчество 
В начале XVI века Коломна стала опорным пунктом Засечной черты, что повлекло за собой создание мощной каменной крепости. В 1525—1531 годах был построен Коломенский Кремль, в котором было 17 башен и 6 проездных ворот. «Башни кремля делятся на три типа: четырёхугольные, смешанные и круглые, многогранные». В настоящее время сохранились одна башня с воротами — Пятницкая башня, четыре четырёхугольных башни Погорелая, Спасская, Семёновская (Симеоновская) башня, Ямская, одна смешанная башня — Грановитая, и одна круглая (многогранная) — Коломенская (Маринкина).

Шатровые постройки 
Шатровое зодчество представлено в Коломне одной шатровой церковью, построенной в 1552 году по повелению Ивана Грозного в память покорения Казани, и несколькими колокольнями более позднего времени.

Примечание:
Здесь, и далее в таблицах,— серым цветом отмечены утраченные сооружения.

Четырёхстолпный крестовокупольный храм 
Успенский собор Коломны, «сохраняя общую схему традиционного четырёхстолпного крестовокупольного храма, представляет пример нового понимания архитектурных форм, свойственного зодчеству второй половины XVII века (членение фасадов на два яруса, произвольная расстановка лопаток, отсутствие закомар)». «Успенский собор Коломны являет собой замечательный пример организации большого архитектурного ансамбля посредством монументализации его центра. Это особенно хорошо видно с отдалённой точки зрения, с заречной стороны».

Нарышкинский стиль 
Наиболее характерной и довольно редкой гражданской постройкой нарышкинского стиля является «Дом воеводы».

Барокко 
Три здания в стиле барокко находятся в Коломне на одной улице — проезде Артиллеристов. «Но печать подлинной художественности лежит только на одном здании… именно на доме, когда-то купцов Мещаниновых… который представлялет собой, конечно, в несколько провинциальном виде, тип дома-дворца 70-х годов XVIII века», в котором «нашло себе выражение в могучее выражение барокко в соединении с декорацией рокайль».

Псевдоготика 
Псевдоготика представлена в Коломне главным образом монастырскими оградами. «Видимо, в этой области зодчие были более свободными в выражении своих намерений. Коломенские монастырские ограды очень оживляют не только рядовую деревянную и каменную, но и классическую застройку города. Устремлённые вверх своими остриями, изящные двух- и трёхъярусные цилиндрические башенки выглядят среди окружающих домов как минареты… Почти всем этим Коломна обязана М. Ф. Казакову».

Ранний классицизм 
Сооружения этого периода в Коломне отличались «своего рода „свободными подходами“ от позднего барокко к классицизму, допускающие разные вольности, благодаря которым архитектурный образ не перерастал в застывший канон, не приобретал застывшей официальности». Одно из лучших произведений — Церковь Вознесения, предположительно построенная М. Ф. Казаковым. «Наибольшей, быть может нежностью и вместе с тем простотой отличаются те архитектурные создания второй половины XVIII века, которые покинули искривлённые и дробные формы барокко, но ещё не приобрели мощи классицизма с его колоннадами, портиками и куполами. Пилястры, чёткий карниз и лёгкие филёнки несколько оживляют фасад. Закругления углов и недлинные амфилады дают смягчение пространству».

Культовые здания

Светские здания

Зрелый классицизм 
В начале XIX века барочные формы полностью уступают место классическим. Некоторые коломенские церкви, как, например, Троицкую в Ямской слободе, Церковь Бориса и Глеба в Запрудах, Церковь Богоявления в Гончарной слободе, в той или иной степени перестраивают в духе классицизма. Наиболее характерным культовым памятником этого стиля является Церковь Михаила Архангела. «В связи с выпуском альбомов „образцовых“ проектов фасадов жилых домов в 1809 и 1812 гг. и изданием закона о применении их в обязательном порядке, облик двухэтажного коломенского жилого дома в XIX веке постепенно меняется. Теперь главные, а иногда и боковые фасады дома имеют ясно выраженное троечастное деление». Примерами домов, построенных по одному и тому же «образцовому» проекту, являются дома 4 и 18 по проезду Артиллеристов и дом 17 по улице Левшина. «Величественный классицизм имеет в Коломне два недурных памятника. Таков дом Озерова на Базарной площади… Ещё более строго и величественно сурово здание Больницы на Красной (б. Репинской) улице, незавершённое (не выполнены коринфские капители колонн) и переходящее в ампир своей растянутостью».
 
Культовые здания

Светские здания

Ампир 
Самым крупным ампирным сооружением является комплекс торговых рядов с церковью Иоанна Богослова. «Ампир вообще отразился в наших городах созданием ансамблей прежде всего на базарной площади, где церковь „на торгу“ надо было связать с „рядами“, „гостинным двором“. В Коломне эта композиция менее величественна, чем во многих других городах, так как избегает дуговых планировок. К тому же церковь — более старая, лишь ампирно обработанная». в городе также много небольших особнячков, которые можно отнести к стилю ампир. «Жёлтого цвета ампирные дома, с отзвуками классицизма и даже барокко, с наивными скульптурами и по-провинциальному выраженными колонками, попадаются в Коломне. Таков дом на Вознесенской улице, вовсе без пилястр и колонн, особо занятный „гладкий ампир“… Мы находим много ампирных домов из красного кирпича с плоскими, короткими, маловыразительными пилястрами, с деталями иногда отштукатуренными, вроде люнета, фальшивой балюстрады, карниза».

Культовые здания

Светские здания

«Гладкий ампир»

Эклектика 
Наиболее крупным сооружением эклектического стиля является Воздвиженский собор Брусенского монастыря, в оформлении которого сочетаются формы нарышкинского барокко и классицизма. Кроме зданий, сразу построенных в духе эклектики, под этот стиль иногда переоформляли и некоторые здания эпохи классицизма, например, дом усадьбы Ёлкина и жилой дом на улице Савельича, 24.

Культовые здания

Светские здания

Византийский стиль 
Единственный в Коломне и довольно редкий в Подмосковье пример византийского стиля — Троицкая церковь в Щурове

Русский стиль 
«Строительный поток, захвативший с середины и до конца XIX столетия Коломну… особенно много внимания уделил так называемому „возрождённому русскому стилю“. Печать этих… попыток „возрождения“ начал самобытного народного зодчества лежит в Коломне на Крестовоздвиженской (летней) церкви Брусенского монастыря, варьирующей, вместе с Тихвинским собором, основные мотивы шатрового верха и многочисленных церковных главок. Отдала Коломна дань и позднейшему (начало XX века) воспроизведению небольших храмиков раннемосковского периода (пристрой Петропавловской кладбищенской церкви)».

Модерн

Конструктивизм 
В советский период «планомерное жилищное строительство в Коломне началось в 1927 г. со строительством посёлка им. В. Е. Левшина за Рязанской заставой. Теперь это целый квартал по улице Октябрьской Революции, застроенный скромными двухэтажными кирпичными домами. Единственным декоративным элементом фасадов являются лоджии, небольшие терраски и балконы». Этот посёлок (как его называли тогда, Город Рабочей Силы) можно считать местом рождения конструктивизма в Коломне. Однако позднее наиболее характерными постройками этого стиля стали не жилые, а общественные здания.

Постконструктивизм 
«В конце 30-х годов началось возведение четырёх- и пятиэтажных домов по индивидуальным проектам, примером которого могут служить дома по улице Октябрьской Революции, занявшие квартал между улицами Спортивной и Калинина». Эти дома уже отвечали духу нового времени, когда по приказу свыше велели возрождать классические формы. Сначала это были симметричные фасады и карнизы.

Сталинский ампир 
В середине 1940-х годов в строительстве было решено применять шлакобетонные блоки. «Первые дома из нового строительного материала построили в проезде Панфилова. Потом началась застройка сразу нескольких микрорайонов. Дома строили двухэтажные восьми- и восемнадцатиквартирные. Появились целые улицы шлакоблочных домов Суворова, Кутузова, Матросова, Черняховского, Чкалова». Поначалу оформление зданий было довольно скромным, и только в начале 1950-х годов на фасадах появляется белая лепнина, карнизы, колонны и эркеры. Позднее на ул. Дзержинского возводится ещё несколько четырёхэтажных домов. В 1952 году в классическом стиле перестраивается вход во Дворец культуры «Тепловозостроитель». В 1954 году в жилищном строительстве в Коломне впервые применён железобетон.

Примечание:
Поскольку не всегда возможно точно определить стилистические границы, разные исследователи могут относить одно и то же здание к различным стилям русской архитектуры.

Архитектура конца 1950-х — 1980-х годов 
«Первые крупнопанельные дома появились в 1961 году между улицами Ленина и Гагарина в квартале 8-9. Первенец крупнопанельного строительства это пятиэтажный дом № 19». В конце 1960-х годов в городе начали строить девятиэтажные крупнопанельные дома. В 1975 году началось строительство микрорайона Колычёво. В начале 1980-х годов формируется ансамбль Советской площади, доминантой которого является шестнадцатиэтажная гостиница «Коломна».

Современные постройки

Деревянная архитектура 
Несмотря на широкомасштабное современное строительство, в Старой Коломне сохранилось множество деревянных домов, которые часто соседствуют с многоэтажками. «Деревянный дом в Коломне — это городской вариант старой русской избы. Почти все одноэтажные домики в три или четыре окна по главному фасаду поставлены торцом к улице; кирпичный цоколь нередко облицован белым камнем; вход в дом всегда со двора, огороженного высоким крепким глухим деревянным забором. У многих домов слуховое окно в четырёхскатной крыше изрядно обработано в виде окошка светёлки на чердаке с разорванным фронтоном, опирающемся на резные стойки — колонны декоративного балкончика».

Ворота 
«Гуляя по городу, можно встретить при даже новых зданиях сохранившиеся старые ворота с классическими формами. Их так много, что поистине Коломну можно назвать „городом ворот“».

Утраченные памятники архитектуры 

 Церковь Симеона Столпника на Житной площади
 Церковь Всех Святых в Боброве
 Колокольня церкви Николы на Посаде
 Надвратная колокольня Брусенского монастыря
 Колокольня церкви Рождества Христова на Посаде
 Колокольня церкви Воскресения в Крепости
 Колокольня церкви Ильи пророка в Сандырях
 Колокольня церкви Бориса и Глеба в Запрудах
 Надвратная Колокольня на Петропавловском кладбище
 Кордегардии и обелиски на Московской и Рязанской заставах
 Театр Коломенского завода
 Часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского (обсуждается восстановление)
Примечание: В основных таблицах эти памятники отмечены серым цветом.

Архитекторы, работавшие в Коломне 
 Виноградов Д. Е. — перестройка трапезной у церкви Петра и Павла
 Геппенер М. К. — Троицкая церковь в Щурове
 Годер А. А. — Центр конькобежного спорта
 Дагаев И. А. — Новые торговые ряды
 Казаков М. Ф. — Церковь Вознесения, ограды Брусенского, Ново-Голутвина и Старо-Голутвина монастырей (предположительно)
 Кутепов А. С. — Воздвиженский собор Брусенского монастыря
 Ломакин К. В. — Церковь Троицы в Протопопове
 Шестаков М. Ф. — Церковь Михаила Архангела

Реставраторы и исследователи архитектурных памятников Коломны 
 Альтшуллер Б. П. — в 1970-х годах исследовал церкви Иоанна Предтечи на Городище и Воскресения.
 Белов Г. П. — в 1961 году руководил реставрацией Кремля.
 Булич О. П. — в книге «Коломна» (1928) дала подробное описание памятников города.
 Кавельмахер В. В. — в 1970-х годах руководил реставрацией церкви Николы на Посаде.
 Куницкая Е. Р. — в 1950-х годах руководила реставрацией «Дома Воеводы», в 1958—1963 годах — Успенского собора.
 Линдеман А. И. — в 1906 году руководил реставрацией Кремля.
 Ломакин К. В. — в конце 1990-х начале 2000-х годов руководил реставрацией Воздвиженского собора Брусенского монастыря.
 Михайловский Е. В. — в начале 1960-х годов исследовал церковь Николы Гостиного.
 Некрасов А. И. — в книге «Художественные памятники Москвы и городов Московской губернии» (1928) дал первый анализ архитектурных памятников города.
 Орловский С. П. — в 1970-х годах руководил реставрацией Кремля, Успенской церкви Брусенского монастыря и Крестовоздвиженской церкви.
 Павлинов А. М. — в 1886—1906 годах руководил реставрацией Кремля.
 Сергеева-Козина Т. Н. — в статье «Коломенский Кремль» (1952) рассмотрела вопросы, связанные с реконструкцией Кремля на основе документальных источников.
 Фехнер М. В. — в книге «Коломна» (1963, 1966) дала подробное описание памятников города.
 Чернышёв М. Б. — в 1965—1969 годах руководил реставрацией церкви Иоанна Предтечи на Городище, в 1970-х годах — реставрацией Кремля.

Источники

Литература 
 Булич О. П. Коломна. Пути исторического развития города. М., 1928.
 Вагнер Г. К., Чугунов С. В. По Оке от Коломны до Мурома. М.: «Искусство», 1980. С. 10-41.
 Некрасов А. И. Художественные памятники Москвы и городов Московской губернии. М., 1928. С. 166—184.
 Памятники архитектуры Московской области, т. 1, М.: «Искусство», 1975. С. 226—263.
 Подъяпольская Е. Н., Разумовская А. А., Смирнов Г. К. Памятники архитектуры Московской области, вып. 3. М.: «Стройиздат», 1999. С. 8-94.
 Сергеева-Козина Т. Н. Коломенский Кремль (опыт реконструкции) // Архитектурное наследство, № 2, 1952. С. 133—163.
 Фехнер М. В. Коломна. М.: «Стройиздат», 1963.
 Фехнер М. В. Коломна. 2-е изд. М.: «Стройиздат», 1966.

Ссылки 
 О зданиях стиля «модерн» в Коломне
 Конструктивизм в Коломне